Geografia:
 Llac Volta, situat a Ghana, amb 8.502 km² és l'embassament més gran del món.
 Volta Redonda, municipi brasiler de l'estat de Rio de Janeiro.
 Riu Volta, a Burkina Faso.
 Arquitectura; 
Volta, estructura arquitectònica pròpia per a cobrir espais o recintes.
 Volta de creueria, tipus de volta característic de l'arquitectura gòtica 
 Clau de volta, dovella central d'un arc o una volta.
 Volta de la Capella Sixtina, eminent estructura arquitectònica del renaixement italià ubicada al Vaticà.
 Volta d'aresta, volta d'aresta és la formada per la intersecció de dues voltes de canó iguals i que es creuen perpendicularment.
 Volta de canó, volta generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal
 Volta catalana o de maó de pla, tècnica de construcció tradicional catalana.
 Volta apuntada o ogival, estructura formada per la projecció de l'arc ogival.
 Volta angevina, volta de creueria que el seu generatriu és una volta esfèrica amb filades concèntriques i reforçada per arcs creuers i transversals.
 Física: Alessandro Volta, físic italià.

 Automobilisme: Volta a Catalunya (automobilisme) (1916), el precedent de l'actual Ral·li de Catalunya.
 Motociclisme: Volta Motorbikes, empresa catalana fabricant de motocicletes elèctriques.
 Ciclisme; Existeixen diverses voltes ciclistes;
Grans Voltes, proves ciclistes per etapes de tres setmanes de durada. Existeixen tres Grans Voltes: el Tour de França, el Giro d'Itàlia i la Volta a Espanya.
 Volta Ciclista a Catalunya, principal cursa ciclista que es disputa a Catalunya fou iniciada el 1911.
 Volta a Catalunya de 1911.
 Volta a Catalunya de 1912.
 Volta a Catalunya de 1913.
 Volta a Catalunya de 1920.
 Volta a Catalunya de 1923.
 Volta a Catalunya de 1924.
 Volta a Catalunya de 1925.
 Volta a Catalunya de 1926.
 Volta a Catalunya de 1927.
 Volta a Catalunya de 1928.
 Volta a Catalunya de 1929.
 Volta a Catalunya de 2004.
 Volta a Catalunya de 2005.
 Volta a Catalunya de 2006.
 Volta a Catalunya de 2007.
 Volta a Catalunya de 2008.
 Volta a Catalunya de 2009.
 Volta a Catalunya de 2010.
 Volta a Dinamarca (Post Danmark Rundt), cursa ciclista per etapes que es disputa anualment a Dinamarca des de 1983.
 Volta al País Basc, cursa ciclista disputada anualment al País Basc cap a la primavera. Fou creada el 1924 amb el nom de Circuit del Nord.
 Volta al País Basc 2008.
 Volta al País Basc 2009.
 Volta ciclista a Espanya, competició ciclista en ruta per etapes disputada a Espanya.
 Volta a Alemanya.
 Volta a Alemanya 2008, (Deutschland-Tour), cursa ciclista d'Alemanya.
 Volta a Polònia, carrera ciclista disputada a Polònia des de l'any 1928.
 Volta a Polònia 2008
 Volta a Suïssa (Tour de Suisse), carrera ciclista disputada a Suïssa des de l'any 1933.
 Volta a Suïssa 2008.
Volta ao Regiao do Algarve, cursa ciclista de cinc etapes que es disputa a la regió portuguesa de l'Algarve.
 Volta a Bèlgica, cursa ciclista per etapes que es disputa anualment a Bèlgica des de 1908.
 Volta a Geòrgia o Tour de Geòrgia, cursa ciclista per etapes que se celebra anualment des del 2003.
 Volta a la Comunitat Valenciana, competició ciclista que es disputa al País Valencià des del 1929
 Volta a Andalusia, Vuelta a Andalucía o Ruta del Sol, competició ciclista que es disputa a Andalusia durant el mes de febrer.
 Volta a Andalusia 2008.
 Volta a Andalusia 2009.
 Volta a La Rioja (Vuelta a La Rioja en castellà), competició ciclista per etapes que se disputa a La Rioja a finals del mes d'abril.
 Volta a Aragó (Vuelta a Aragón), competició ciclista disputada a Aragó anualment durant el mes d'abril.
 Volta a Galícia (Vuelta a Galicia en espanyol), cursa ciclista per etapes que es disputà a Galícia entre 1933 i el 2000.
 Volta a Cantàbria (Vuelta a Cantabria), cursa ciclista que es disputà a Cantàbria.
 Volta a Burgos (Vuelta a Burgos), competició ciclista per etapes que es disputa a la província de Burgos durant el mes d'agost.
 Volta a Múrcia, competició ciclista que es disputa a la Regió de Múrcia a primers de març.
 Volta a Luxemburg (Tour de Luxembourg), cursa ciclista que es disputa anualment a Luxemburg des de 1935.
 Volta a Astúries (Vuelta a Asturias) competició ciclista que es disputa a Astúries durant el mes de maig.
 Volta a Califòrnia (Tour of California en anglès), cursa ciclista que se celebra el febrer de cada any des del 2006.
 Volta a Castella i Lleó (Vuelta a Castilla a León), competició ciclista disputada des de 1986 a Castella i Lleó.
 Volta a Castella i Lleó 2008.
 Volta a Castella i Lleó 2009.